Montauriol (Lot i Garonna) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Montauriol (Aude) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Montauriol (Pireneje Wschodnie) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Montauriol (Tarn) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje